Осада Намюра () — одно из сражений французских революционных войн, длившееся с 19 ноября по 1 декабря 1792 года.

Во время революционных войн город Намюр приобрёл большое стратегическое значение. Он являлся ключевым узлом обороны левого крыла нидерландской армии, через которое осуществлялась связь с Люксембургом. В свою очередь Люксембург служил центром обороны правого крыла армии, действовавшей между Мозелем и Средним Рейном.

После битвы при Жемаппе французский генерал Жан-Батист Валанс разделил свои силы: 15 тысяч человек из победившей армии были отправлены на осаду Антверпена; остальные, 35 тысяч человек, направились к Маасу. Один отряд вошел в Льеж 28 ноября 1792 года под радостные возгласы жителей; остальные предприняли осаду города Намюр.

Три французские бригады расположились лагерем вокруг Намюра в ожидании прибытия артиллерии из Живе. Гарнизон Намюра, в то время слабо укреплённого, целиком перешёл в крепость. Вскоре французы начали её осаду. 21 ноября они захватили Нижний город. Но австрийцы укрепились в цитадели. Там находились 2300 австрийских солдат и имелись большие запасы провианта и боеприпасов. 27 ноября по приказу Валанса перед цитаделью были начаты работы по установке осадных мортир. Вскоре началась мощная бомбардировка. Уже в ночь на 1 декабря был взят штурмом форт Виллет. А 2 декабря солдаты гарнизона сложили оружие и французы полностью овладели крепостью.

Примечания

Ссылки 
 Jordan, J. S.. The Political State of Europe for the Year MDCCXCII. 2. London. p. 879. 

Сражения по алфавиту
Сражения Австрии
Сражения Нидерландов
Ноябрь 1792 года
Декабрь 1792 года
Намюр
Военные сражения революционной Франции
Осады 1792 года